Serie A i fotboll 1985/1986 vanns av Juventus FC.

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, september 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på webbplatsen RSSSF

1985 i Italien
1986 i Italien
Fotbollssäsongen 1985/1986
1985/1986